Andy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Andy Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Andy Lake (Oregon), im Douglas County